Oscar este un nume de familie sau prenume masculin, probabil de origine celtică.

Persoane care poartă acest prenume:
 Oscar (sfânt) - Sfântul Oscar
 Oscar I al Suediei, rege al Suediei și Norvegiei
 Oscar al II-lea al Suediei, rege al Suediei și Norvegiei
 Oscar Wilde, scriitor și poet irlandez
 Oscar Sager
 Oskar Lafontaine 
 Oskar Lindberg
 Oskar von Miller
 Oskar Paulini
 Oskar Pastior
 Oskar Vogt
 Oskar Werner
 Oskar Wittstock

Vezi și 
 Listă de zile onomastice 

Nume de familie
Prenume masculine